Crossrail, Elizabeth Line –  linia kolejowa o długości 118 km (73 mile), od 2009 budowana w Anglii. Przebiega przez 37 stacji. Połączyła Shenfield i Gravesend leżące po wschodniej stronie brytyjskiej stolicy z jej centrum oraz z Heathrow i Reading, leżącymi po zachodniej stronie metropolii. Przewiduje się stosowanie pociągów o długości 200 metrów, kursujących z częstotliwością 24 na godzinę. Docelowa przepustowość to 200 milionów pasażerów rocznie, co ma powiększyć przepustowość londyńskiego systemu metra o 10%.

Budowa 

Koszt projektu wyceniono na 15,4 miliarda funtów brytyjskich. Linia ma rozpocząć pełną działalność w 2019 i jest opóźniona w stosunku do pierwotnych planów co najmniej o rok, a jej budżet przekroczono o co najmniej pół miliarda funtów (stan na wrzesień 2018).  Linia korzysta z trzech różnych systemów sygnalizacyjnych, co spowodowało perturbacje podczas budowy i doprowadziło do eksplozji podczas budowy w listopadzie 2017; był to również powód poważnych opóźnień podczas budowy. Jest to jedno z największych infrastrukturalnych przedsięwzięć kolejowych  w Europie. Budowa linii spowodowała wzrost kosztów nieruchomości w jej pobliżu o ok. 30  procent.

Przebieg i tabor 

Crossrail ma połączyć znajdujące się na zachód od Londynu miasto Reading i lotnisko Heathrow z miejscowościami Shenfield i Abbey Wood na wschód od miasta. Linia przebiegać będzie tunelem przez centrum Londynu. Na całej trasie, która będzie przebiegać nowo wybudowanymi tunelami o długości 26 mil (42 km), znajdować się będzie 41 przystanków, z czego 10 zostanie wybudowanych a 30 zmodernizowanych. Linia będzie obsługiwana nowymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, wybudowanymi przez brytyjski oddział Bombardier Transportation w Derby. Jednostki będą mieć długość do 200 m, a każda będzie zdolna przewieźć do 1500 pasażerów, dwukrotnie więcej niż jeden skład metra.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Oficjalny kanał Crossrail na Youtube

Linie kolejowe w Anglii
Transport kolejowy w Londynie
Rzeczy nazwane od Elżbiety II